Тимошки  — топоним:

Беларусь 
 Тимошки — деревня, Самохваловичский сельсовет, Минский район, Минская область
 Тимошки — деревня, Милославичский сельсовет, Климовичский район, Могилёвская область